Jorge González es un nombre que puede hacer referencia a dos cantantes:

Jorge González (cantautor), cantautor chileno nacido en 1964.
Jorge González (cantante español), cantante español nacido en 1988.